Рафтинг ( — плот):

 Рафтинг — спортивный или туристический сплав по водотокам.
 Рафтинг — перенос обломков горных пород плавучими ледниками или айсбергами.